

Personnes 
 Carol Sproxton (1939-2022), femme politique provinciale canadienne
 David Sproxton (né en 1954), commandeur de l'ordre de l'Empire britannique
 Birk Sproxton (1943-2007), poète et nouvelliste canadien
  (né en 1953), prêtre catholique australien

Toponymie

Sproxton, village du comté anglais de Leicestershire
 , village britannique du comté anglais de Yorkshire du Nord

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme